Michael Wong ist der Name folgender Personen:

* Michael Wong (Schauspieler) (Wong Man-tak; * 1965), chinesisch-amerikanischer Schauspieler
 Michael Wong (Sänger) (* 1970), malaysischer Sänger und Komponist
 Michael Wong (Golfspieler) (* 1997), chinesischer Golfspieler aus Hongkong

Siehe auch:

 Michael Wang